Der Kanton La Chapelle-la-Reine war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Fontainebleau, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France. Sein Hauptort war La Chapelle-la-Reine. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1994 bis 2015 Pierre Bacqué (UMP).

Der Kanton war 247,68 Quadratkilometer groß und hatte 12.848 Einwohner (Stand: 2006), was einer Bevölkerungsdichte von 52 Einwohnern pro Quadratkilometer entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Lachapellelareine
Aufgelöst 2015